Jardim Califórnia é um bairro localizado na zona leste de Londrina . O bairro situa-se entre o Aeroporto de Londrina e o Parque Arthur Thomas.

Principais Vias

 Av. Salgado Filho
 R. Capitão João Busse
 R. Alan Kardec
 R. Humberto Nobile
 R. Dolores Maria Bruno
 R. Lázaro Zamenhoff
 Av. das Américas
 R. José Vitachi Filho
 R. Maria José Carneiro
 Av. José Ventura Pinto

Subdivisões

 Conjunto Residencial Nova Conquista
 Conjunto Residencial Vale do Cambezinho
 Jardim Califórnia
 Jardim Eldorado
 Jardim Kobayashi
 Jardim Monte Carlo
 Jardim Morar Melhor
 Jardim Ok
 Jardim Pequena Londres
 Jardim San Izidro
 Jardim San Patrício
 Jardim Santos Dumont (parte)
 Jardim Vale Verde
 Jardim San Fernando
 Parque Residencial Vale do Cambezinho
 Residencial Loris Sahyun

California